Název Ládví má více míst:
 Ládví, kopec v Praze-Ďáblicích
 Ládví (přírodní památka), přírodní památka na vrchu Ládví v Praze-Ďáblicích
 Ládví (stanice metra), stanice metra na sídlišti Ďáblice v Praze-Kobylisích
 Ládví (Kamenice), část obce Kamenice v okrese Praha-východ
 rozhledna Ládví, veřejnosti nepřístupná dřevěná rozhledna na vrcholu kopce Vlková (521 m) u Ládví, části obce Kamenice v okrese Praha-východ 
 rozhledna Ládví, ocelová telekomunikační věž s rozhlednou na kopci Vlková (521 m)